Перу — власна назва.

Топоніми

Перу  — країна у Південній Америці.

Перу-Візеу — парафія.
 Перу-Моніш — парафія.
 Перу-Піньєйру — парафія.

Перу — місто, штат Іллінойс
 Перу — місто, штат Індіана
 Перу — місто, штат Канзас
 Перу — місто, штат Мен
 Перу — місто, штат Массачусетс
 Перу — місто, штат Небраска
 Перу — місто, штат Нью-Йорк
 Перу — місто, штат Вермонт
 Перу — місто, штат Вісконсин
 Перу — переписна місцевість, штат Нью-Йорк

Перу (В'єнна) — муніципалітет.